Vollziehung des Bundes steht für:

 die Administrative der Bundesebene in Deutschland, siehe  Politisches System Deutschlands #Exekutive
 die Administrative der Bundesebene in Österreich, siehe Politisches System Österreichs #Exekutive

Siehe auch:
 Exekutive (Vollziehung)